Колонија Веинте де Новијембре има више значења:

 Колонија Веинте де Новијембре, Ел Веинте (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Веинте де Новијембре (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Веинте де Новијембре, Ел Камалоте (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Веинте де Новијембре (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Веинте де Новијембре, Нуева Херусален (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Веинте де Новијембре (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Веинте де Новијембре, Панчо Виља (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Веинте де Новијембре (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Веинте де Новијембре, Санта Ана (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику